Loki peut désigner :

Mythologie 

 Loki, le dieu de la discorde dans la mythologie nordique.

Personnage de fiction 

 Loki, un personnage de la série télévisée Stargate SG-1 ;
 Loki, un super-vilain de Marvel Comics ;
 Loki, est une série télévisée de l'Univers cinématographique Marvel centrée sur le personnage éponyme des comics ;
 Loki est un personnage du manga Fairy Tail.

Série télévisée 

 Loki est une mini-série de Michael Waldron.

Jeu vidéo 

 Loki est un jeu vidéo de hack 'n' slash développé par Cyanide.

Commerce 

 L'agence immobilière en ligne Loki ;
 La société Loki Software Inc.
 Loki est un kayak de rivière de la société anglaise Pyranha Mouldings.

Sciences 

 Loki, une bibliothèque logicielle écrite en C++ ;
 LOKI89/91 et LOKI97, des algorithmes de chiffrement ;
 En biologie, Loki est une archée appartenant à l'embranchement des Lokiarchaeota ;
 Loki Patera est un volcan actif sur le satellite Io de Jupiter (planète).

Géographie 

 En océanographie, le château de Loki est un mont hydrothermal, situé sur la dorsale de Gakkel au nord de l'océan Atlantique.